Indywidualne Mistrzostwa Danii na Żużlu 2007 – cykl turniejów żużlowych, mających na celu wyłonienie najlepszych żużlowców w Danii w sezonie 2007. Rozegrano dwa turnieje finałowe, suma punktów zdobytych w obu turniejach decydowała o kwalifikacji do biegów finałowych (A,B,C), które decydowały o końcowej klasyfikacji. Tytuł zdobył Hans Andersen.

Klasyfikacja końcowa 
 Finały: Holsted (1 czerwca 2007), Fjelsted (3 sierpnia 2007)

Bibliografia 
 Indywidualne Mistrzostwa Danii na żużlu 2007
 Wyniki IM Danii 2007

2007
2007 w sporcie żużlowym
2007 w Danii